Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2004 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Welsh Institute of Sport, Кардифф, Уэльс, с 19 по 25 января 2004 года. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:8.

Высший брейк 

 139 — Ронни О'Салливан
 141 — Барри Пинчес (квалификация)

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2004 год в снукере
2004 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Кардиффе
Спорт в Великобритании в 2004 году
Январь 2004 года